Hayward kan som auktorsförkortning betyda:

 Andrew C. Hayward
 Bruce W. Hayward
 Kenneth J. Hayward
 Peter Hayward

Robotskapade auktorsförkortningar